Ари́ф Сейфулла́ оглы́ Юну́сов, также используется вариант фамилии Юну́с (, 12 января 1955, Баку) — руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана, кандидат исторических наук, конфликтолог.

Биография 
В 1981 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета, в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Военное дело в Азербайджане в средние века».

До 1992 год работал в Институте истории Академии наук Азербайджана (с 1987 — заведующий отделом ранней истории).

Участвовал во «Временном инициативном центре Народного фронта Азербайджана», который покинул в январе 1990 года, когда прошла третья конференция НФА, где произошло отделение либеральной части этой организации не захотевшее оставаться в одном лагере с ультрарадикалами.

В 1992—1993 годах возглавлял Информационно-аналитический отдел аппарата президента Азербайджана. С 1994 по 1997 гг. был представителем международной гуманитарной организации «Каритас» в Азербайджане.

С 1997 года является руководителем департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии.

Является автором более 40 статей по проблемам военной истории древнего и средневекового Востока, а также более 200 статей по современным проблемам, в том числе проблемам Кавказа, Карабахскому конфликту, проблемам беженцев, миграции, а также региональной безопасности.

Является автором книг — «Месхетинские турки» (2000), «Культура мира» (2002), «Ислам в Азербайджане» (2004), «Карабах: прошлое и настоящее» (2005), «Азербайджан в начале XXI века: конфликты и потенциальные угрозы» (2007), а также множества статей, монографий, аналитических материалов по проблемам современного мира, в том числе Кавказа.

Занимается профессиональным исследованием конфликтов в мире, в том числе Карабахского конфликта. Является автором аналитических материалов, исследований по Карабахскому конфликту. В 2007 году предложил идею урегулирования Карабахского конфликта мирными путём с пользой для обеих сторон и мирного сосуществования двух народов на одной территории.

Юнусов в основном опирается на информацию из СМИ, чаще всего привлекая в качестве источников материалы газет. Он не считает нужным помещать свой анализ в какой-либо теоретический контекст (что, однако является общей чертой практически всех работ постсоветского периода, будь то публикации сотрудников академических институтов или НПО). В своем анализе Юнусов зачастую воспроизводит язык СМИ и государственной идеологии. Тематика его монографий максимально широка, что становится причиной отсутствия в этих работах глубинного анализа (что также является распространённым в среде социальных исследователей и экспертов подходом). Между тем на общем фоне тексты Юнусова весьма информативны и в определённой степени свободны от идеологических клише.

Семья и личная жизнь 
По матери армянского происхождения.

Брат, Рамис Юнус — член партии «Мусават», с 2003 года политэмигрант в США, политолог.

Супруга — Лейла Юнус.

Арест 
30 июля 2014 года привлечён к уголовной ответственности по обвинению в государственной измене и мошенничестве (статьи 274 и 178.3.2 УК Азербайджана) в связи с проектами в области «народной дипломатии», исполнявшимися ИМД вместе с армянскими партнёрами. 5 августа 2014 года арестован вместе с женой и помещен в Бакинский следственный изолятор. Amnesty International признала Лейлу и Арифа Юнусов «узниками совести». В месте лишения свободы Юнусовы не обеспечивались адекватной медицинской помощью в связи с серьёзными заболеваниями.

13 августа 2015 года азербайджанский суд приговорил Лейлу Юнус и Арифа Юнуса к 8,5 и 7 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, незаконном предпринимательстве, фальсификации документов. Правозащитные организации и западные правительства раскритиковали приговор, назвав его политически мотивированным, и напрямую связали обвинения с их деятельностью в области защиты гражданских свобод. Президент ПАСЕ Анн Брассёр заявила, что она «шокирована и возмущена приговором», и расценила дело супругов Юнус как «очередное доказательство серьёзных и системных проблем с правами человека в Азербайджане». Глава российского отделения Human Rights Watch Татьяна Локшина расценила суд как «насмешку над правосудием», и наказание за правозащитную деятельность. Обвинение в государственной измене в отношении супругов было выделено в отдельное производство.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что, с учётом системных недостатков в судебной системе Азербайджана, тенденций роста случаев преследования правозащитников и журналистов в области прав человека, приговор может быть рассмотрен в Европейском суде по правам человека. Комиссар СЕ по правам человека Нил Муйжниекс также осудил данный приговор.

Евросоюз призвал власти Азербайджана освободить Лейлу Юнус и Арифа Юнуса, а также рассмотреть дела против них «в рамках прозрачного и справедливого процесса», заявила главы дипломатии ЕС Федерика Могерини. В заявлении говорится, что «приговор подтверждает отрицательную тенденцию в соблюдении Азербайджаном его международных обязательств по соблюдению прав человека и основополагающих свобод».

В заявлении государственного департамента США говорится, что обвинения, по всей видимости, связаны с правозащитной деятельностью супругов Юнус, и призвал Баку немедленно освободить их.

Представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал судебный процесс «справедливым и открытым». МИД Азербайджана расценил критику в адрес приговора, как безосновательную, предвзятую и абсурдную, как политику двойных стандартов.

В ходе рассмотрения апелляции на приговор, 12 ноября 2015 г. Бакинский апелляционный суд изменил меру пресечения А. Юнусова под домашний арест. 9 декабря 2015 г. суд избрал мерой пресечения супругов Юнусовых условное лишение свободы с испытательным сроком на 5 лет. При этом Лейла Юнус была освобождена в зале суда.

Живёт за пределами Азербайджана.

Книги

Примечания

Ссылки 
 
 

Историки по алфавиту
Историки Азербайджана
Правозащитники Азербайджана
Члены партии «Народный фронт Азербайджана»
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в Азербайджане